

Fumetti 
 Last Kiss – fumetto di John Lustig

Musica 
 Last Kiss – singolo di Wayne Cochran del 1961
 Last Kiss – singolo delle Tanpopo del 1998
 Last Kiss – singolo di Bonnie Pink  del 2004
 Last Kiss – album di Zachary Richard del 2009
 Last Kiss – brano di Taylor Swift del 2010, dall'album Speak Now

Pagine correlate 
The Last Kiss